Abaixo a lista de municípios do estado da Bahia por PIB, com base nos levantamentos feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2010 (ano-base 2012). Em geral, no topo do ordenamento segundo o produto interno bruto (PIB), aparecem as cidades mais populosas ou as da Região Metropolitana de Salvador.

PIB
Bahia
2010 no Brasil
Municipios pib 2010